Atlantic City — cidade de Nova Jérsei
Atlantic City (Wyoming) — cidade de Wyoming
Atlantic City (1980) — filme de Louis Malle
Atlantic City (1944) — filme de Ray McCarey
Atlantic City Football Club

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de cinema